El Campeonato sub-19 de la SAFF es el torneo de fútbol a nivel de selecciones juveniles organizado por la SAFF, el cual tuvo su primera edición en 2015 en Nepal.

Ediciones Anteriores

Véase también 
 Campeonato de la SAFF
 Campeonato sub-16 de la SAFF
 Campeonato femenino de la SAFF

Referencias 

Campeonato sub-19 de la SAFF